Thunderstone (band), een Finse groep binnen het genre powermetal
 Thunderstone (album), het debuutalbum uit 2002 van de Finse band Thunderstone
 Thunderstone (televisieserie), een Australische kindertelevisieserie, uitgezonden van 1999-2000
 Thunderstone Software, een Amerikaans softwarebedrijf
 Thunderstone (kaartspel), een fantasy deck-building spel van Alderac Entertainment Group